König-Wilhelm-Stollen steht für:
 König-Wilhelm-Stollen (Egestorf), Naturdenkmal und ehemaliger Bergwerksstollen bei Egestorf (Deister)
 König-Wilhelm-Stollen (Wennigsen), ehemaliger Bergwerksstollen bei Wennigsen (Deister)